Police Commissioner steht für:
 Police Commissioner (Funktionsbezeichnung), Funktionsbezeichnung für den Leiter einer Polizeibehörde im amerikanischen Raum
 Police Commissioner (Amt), Amt bei Friedensmissionen

Siehe auch:
 Chief constable
 Commissioner